Az 1980–1981-es olasz labdarúgókupa az olasz kupa 34. kiírása. A kupát a Roma nyerte meg negyedszer.

Ez volt az első év a sorozatban amikor a döntő két mérkőzésből állt.

Eredmények

Első forduló

1. csoport

1. forduló

2. forduló

3. forduló

4. forduló

5. forduló

2. csoport

1. forduló

2. forduló

3. forduló

4. forduló

5. forduló

3. csoport

1. forduló

2. forduló

3. forduló

4. forduló

5. forduló

4. csoport

1. forduló

2. forduló

3. forduló

4. forduló

5. forduló

5. csoport

1. forduló

2. forduló

3. forduló

4. forduló

5. forduló

6. csoport

1. forduló

2. forduló

3. forduló

4. forduló

5. forduló

7. csoport

1. forduló

2. forduló

3. forduló

4. forduló

5. forduló

Negyeddöntő 
A fordulóban csatlakozó csapat: Roma (címvédő)

Elődöntő

Döntő

Első mérkőzés

Második mérkőzés 

Összesítésben a Roma nyert, tizenegyesekkel 4–2-re.

Források
Az rsssf.com alapján

Olaszlabdarugokupa
Olaszlabdarugokupa
Olasz labdarúgókupa